Alma může znamenat:

 Alma (ženské jméno) – ženské jméno
 Alma (jednotka) – stará jednotka objemu
 ALMA – astronomická soustava radioteleskopů
 Alma starší – postava v Knize Mormonově
 Alma mladší – postava v Knize Mormonově
 Alma (kryptozoologie) – bájné zvíře
 Alma (automobil) – maďarský automobil
 Alma (film) – český televizní film
 Alma (řeka) – řeka na Krymu na Ukrajině
 Alma (Izrael) – vesnice v Izraeli
 Alma (Alabama) – vesnice v Alabamě
 Alma (Arkansas) – město v Arkansasu
 Alma (Colorado) – město v Coloradu
 Alma (Georgie) – město v Georgii
 Alma (Illinois) – vesnice v Illinois
 Alma (Kansas) – město v Kansasu
 Alma (Louisiana) – město v Louisianě
 Alma (Michigan) – město v Michiganu
 Alma (Missouri) – město v Missouri
 Alma (Nebraska) – město v Nebrasce
 Alma (Nové Mexiko) – vesnice v Novém Mexiku
 Alma (New York) – město v New Yorku
 Alma (Oregon) – vesnice v Oregonu
 Alma (Texas) – město v Texasu
 Alma (Virginie) – vesnice ve Virginii
 Alma (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Alma (zpěvačka) - finská zpěvačka a skladatelka

Externí odkazy